A designação de Bayer Nu Arae (ν Ara / ν Arae) é compartilhada por dois sistemas estelares na constelação de Ara:
 ν1 Arae
 ν2 Arae
Eles estão separados por 0,49° no céu.

Objetos de Bayer
Constelação de Ara